Vixniovi (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vixniovi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Vixniovi (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia